Az 1985-ös Australian Open női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte honfitársa Chris Evert-Lloyd előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert-Lloyd (Döntős)
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Hana Mandlíková (Elődöntős)
  Pam Shriver (Harmadik kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Elődöntős)
  Zina Garrison (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Negyeddöntős)

  Wendy Turnbull (Harmadik kör)
  Catarina Lindqvist (Negyeddöntős)
  Barbara Potter (Második kör)
  Bettina Bunge (Első kör)
  Jo Durie (Harmadik kör)
  Lisa Bonder (Második kör)
  Pascale Paradis (Első kör)
  Katerina Maleeva (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1